Cam, en el Gènesi fill de Noè i pare de Cuix, Misraim, Put i Canaan
 Riu Cam, diversos rius
 CAM Caixa d'Estalvis del Mediterrani, entitat financera 
 CAM Club Atlètic Manresa, club d'atletisme català
 CAM, acrònim anglès per a fabricació assistida per ordinador
 CAM, acrònim anglès per a metabolisme àcid de les crassulàcies, tipus de fixació de carboni present en algunes plantes
 CAM, acrònim anglès per a molècula d'adhesió cel·lular, proteïnes en la superfície cel·lular, involucrades en la unió amb altres cèl·lules amb la matriu extracel·lular en el procés anomenat adhesió cel·lular
 Banco CAM, banc propietat de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) amb seu a Alacant